Atlantic Beach – città della Contea di Duval, Florida
 Atlantic Beach – città della Contea di Carteret, Carolina del Nord
 Atlantic Beach – città della Contea di Horry, Carolina del Sud
 Atlantic Beach – villaggio della Contea di Nassau, New York